Orde d'Alcántara, orde militar
 Toponímia:
 Alcántara (Càceres), municipi de la comarca d'Alcántara
 Comarca de Alcántara, comarca de la província de Càceres
 Valencia de Alcántara, municipi de la comarca de Valencia de Alcántara
 Comarca de Valencia de Alcántara, comarca de la província de Càceres
 San Vicente de Alcántara, municipi de la província de Badajoz
 Riu Alcantara, un important riu de la part oriental de Sicília, Itàlia
 Biografies:
 Pere d'Alcàntara Penya i Nicolau (Palma, 1823-1906), escriptor mallorquí
 Manuel Alcàntara i Gusart (Barcelona, 1892 - Mèxic, 1981) professor, periodista i promotor cultural català
 Paulino Alcántara Riestra (Iloilo, 1896 - Barcelona, 1964), futbolista català originari de les illes Filipines
 Ricardo Alcántara Sgarbi (Montevideo, 1946), escriptor de l'Uruguai
 Thiago Alcántara Do Nascimento (San Pietro Vernotico, 1991), futbolista espanyol d'ascendència brasilera nascut a Itàlia
 Rafael Alcántara do Nascimento (São Paulo, 1993), futbolista brasiler amb nacionalitat espanyola